Strijkkwartet nr. 1 (B. Tsjajkovski)
 Strijkkwartet nr. 1 (Bartók)
 Strijkkwartet nr. 1 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 1 (Bridge)
 Strijkkwartet nr. 1 (Bruk)
 Strijkkwartet nr. 1 (Carter)
 Strijkkwartet nr. 1 (Dvořák)
 Strijkkwartet nr. 1 (Heyerdahl)
 Strijkkwartet nr. 1 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 1 (Kvandal)
 Strijkkwartet nr. 1 (Leifs)
 Strijkkwartet nr. 1 (Mosolov)
 Strijkkwartet nr. 1 (Nielsen)
 Strijkkwartet nr. 1 (Norgard)
 Strijkkwartet nr. 1 (Pohjola)
 Strijkkwartet nr. 1 (Sallinen)
 Strijkkwartet nr. 1 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 1 (Villa-Lobos)